Оделока () — река в Португалии, в округе Фару, в провинции Алгарви. Впадает в реку Араде около города Силвиш. Длина реки около 83,7 км..

Начинается в горах Серра-ду-Калдейран, пересекает гряду Серра-ди-Моншики и впадает в реку Араде в 8 км выше её впадения в Атлантический океан.

Река протекает по территории муниципалитетов Силвеш, Портиман, Моншике, Лагоа.

Севернее слияния с рекой Моншике перекрыта плотиной высотой 76 м, образуя водохранилище объёмом 100 млн м³.

Примечания

Источники 
 
 
 
 
 

Бассейн Атлантического океана в Европе
Реки Португалии